Coyne steht für:

 (14429) Coyne, Asteroid des Hauptgürtels

Coyne ist der Familienname folgender Personen:

 André Coyne (1891–1960), französischer Ingenieur
 Chris Coyne (* 1978), australischer Fußballspieler
 Christopher Coyne (* 1958), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Indianapolis
 Clarence E. Coyne (1881–1929), US-amerikanischer Politiker
 Colleen Coyne (* 1971), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Danny Coyne (* 1973), walisischer Fußballspieler
 George Coyne (1933–2020), US-amerikanischer Jesuit und Astronom
 Geret Coyne (* 1966), kanadischer Biathlet und Trainer
 James Andrew Coyne (* 1960), kanadischer Publizist und Herausgeber
 James K. Coyne (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Jamie Coyne (* 1981), australischer Fußballspieler
 Jeanne Coyne (1923–1973), US-amerikanische Broadway-Tänzerin, Choreographin und Schauspielerin
 Jerry Coyne (* 1949), US-amerikanischer Evolutionsbiologe
 John Coyne (* 1951), australischer Fußballspieler
 Jonny Coyne, britischer Schauspieler
 Kendall Coyne Schofield (* 1992), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Kevin Coyne (1944–2004), britischer Rockmusiker, Maler und Autor
 Peter Coyne (* 1958), englischer Fußballspieler
 Robert Coyne (* 1969), britischer Alternative-Folk-Musiker und Singer-Songwriter
 Thelma Coyne Long (1918–2015), australische Tennisspielerin
 Tommy Coyne (* 1962), irischer Fußballspieler
 William J. Coyne (1936–2013), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Coin